È stato allenatore delle nazionali giovanili e di quella maggiore italiana.

Ha tre figlie, due delle quali Lucia e Caterina, entrambe pallavoliste di alto livello. La moglie Franca Bardelli è ex giocatrice di pallavolo.

È stato anche docente di educazione fisica presso la scuola media di Sumirago e Mornago.